Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Ecuador Open 2017 der Herren. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 4. bis 5. Februar 2017 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 34 kB)

ATP World Tour 2017
Tennisturnier in Quito